Алек Браун (; род. , Уинона, штат Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
В юные годы Браун стал баскетбольной звездой местной школы. В выпускном классе Алек продемонстрировал среднюю статистику в 22,4 очка, 9,8 подбора и 4,9 блок-шота, что помогло его команде закончить сезон с рекордом побед и поражений (29/2) и занять 3 место в школьной лиге штата. Во время учебы он собрал целую коллекцию персональных наград и званий – игрок года по версии издания «Уинона Дэйли Ньюс», попадания в первую команду штата, первую команду школьной лиги, первую команду конференции. На его счету числятся 7 рекордов школы: 44 очка за игру, 650 очков в сезоне, 13 блок-шотов за игру, 141 блок-шот в сезоне, 18 попаданий с игры в одном матче, 247 попаданий с игры в сезоне, а также 152 попадания со штрафной линии в сезоне.

В 2010 году Браун поступил в университет «Грин-Бей» (штат Висконсин), чья команда «Грин Бэй Феникс» выступает в первом дивизионе NCAA. За 4 года Алек сумел стать заметной фигурой в конференции All Horizon. В первом сезоне Браун был признан новичком года конференции. По итогам второго и четвертого сезонов вошёл в первую пятерку, в 2013 году – во вторую команду, а в заключительный год в NCAA получил звание лучшего защищающегося игрока конференции. Он же является автором рекорда университета и конференции по блок-шотам суммарно за 4 года – 309.

В 2014 году Браун выставил свою кандидатуру на драфт НБА и уже во время NBA Draft Combine в Чикаго, предшествовавшего самому драфту, сумел привлечь к себе широкое внимание. Он оказался самым результативным игроком ростом выше 213 сантиметров в сессии по трехочковых бросках – 18 из 25 попаданий. В итоге на драфте Алека выбрал клуб «Финикс Санз» под 50 номером. Летом того же года он принял участие в Летней лиге НБА в составе «Санз», но в матче против «Даллас Маверикс» получил повреждение плеча, за которым последовала операция. Контракт с «Финикс Санз» он подписал 14 сентября, но уже через 3 дня был отчислен из команды и в феврале, окончательно восстановившись после травмы, присоединился к фарм-клубу «Санз» «Бейкерсфилд Джэм» в G-Лиге. До конца сезона он принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 7 очков, 3,5 подбора и 2 блок-шота за игру.

В сезоне 2015/2016 Браун впервые отправился в Европу и присоединился к испанской команде «Обрадойро». В 29 матчах он показал среднюю статистику в 6,1 очка и 2,9 подбора.

В июле 2016 года Алек вновь участвовал в Летней лиге НБА, после чего «Бейкерсфилд Джем», переименованный в «Северная Аризона Санз», передал права на него другому коллективу из Лиги развития «Винди Сити Буллз», фарм-клубу «Чикаго Буллз». В его составе Браун принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 10,7 очка, 5,2 подбора и 1,9 блок-шота.

В апреле 2017 года Браун перешёл в «Эстудиантес», где остался и на следующий сезон 2017/2018. Его статистика в 33 матчах составила 10,8 очка, 4,6 подбора и 1 блок-шот. Кроме того, вместе с «Эстудиантесом» Браун принял участие в Лиге чемпионов ФИБА, где набирал 11,4 очка, 4,8 подбора и 1,2 блок-шота в 16 матчах.

Перед началом сезона 2018/2019 Браун подписал контракт с испанской командой «Бреоган». В 30 матчах его статистика составила 10,9 очка, 5,9 подбора и 1,5 блок-шота.

В июле 2019 года Браун перешёл в «Нижний Новгород». В 6 матчах Единой лиги ВТБ Алек показал статистику в 7,2 очка, 3,2 подбора и 0,7 передачи. В 5 матчах Лиги чемпионов ФИБА его средние показатели составили 8,6 очка, 4,6 подбора и 0,8 передачи. В декабре Браун и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Свою карьеру Браун продолжил в «Телеком Баскетс». В составе немецкого клуба Алек набирал в среднем 10,8 очка, 3,0 подбора и 1,1 блок-шота в матчах чемпионата Германии.

В июне 2020 года Браун вернулся в «Эстудиантес». В составе команды Алек провёл 36 матчей в чемпионате Испании, набирая 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,2 блок-шота.

В августе 2021 года Браун стал игроком «Будивельника». В 30 матчах его статистика составила 10,6 очка, 5,3 подбора и 1,7 блок-шота в среднем за игру. В составе команды Алек стал серебряным призёром Суперкубка Украины.

В марте 2022 года Браун перешёл в «Яловаспор».

В августе 2022 года Браун вернулся в «Будивельник».

Сборная США 
В 2017 году, в составе сборной США, Браун стал победителем чемпионата Америки.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Суперкубка Украины: 2021

Сборная США 
  Победитель чемпионата Америки: 2017

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Грин-Бей Феникс» (баскетбол)
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Винди Сити Буллз»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Бреоган»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Яловаспор»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу